Manuel González (1833-1893), président du Mexique de 1880 à 1884 ;
 Manuel González y García (1877-1940), ecclésiastique espagnol ;
 Manuel González Carrasco (1877-1958), général espagnol ;
 Manuel González Montesinos (1897-1965), linguiste, professeur et universitaire mexicain ;
 Manuel González Casanova (1934-2012), acteur, réalisateur, scénariste, producteur et critique mexicain ;
 Manuel Marín González (1949-2017), homme d'État espagnol ;
 Manuel Díaz González (né en 1968), matador espagnol.